{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71901) - || 2000 WS23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71902) - || 2000 WB25 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71903) - || 2000 WO25 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71904) - || 2000 WB27 || 26 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (71905) - || 2000 WF27 || 26 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (71906) - || 2000 WP30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71907) - || 2000 WN32 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71908) - || 2000 WC37 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71909) - || 2000 WV39 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71910) - || 2000 WJ41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71911) - || 2000 WK43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71912) - || 2000 WQ43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71913) - || 2000 WF45 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71914) - || 2000 WO45 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71915) - || 2000 WK48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71916) - || 2000 WV48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71917) - || 2000 WK49 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71918) - || 2000 WN54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71919) - || 2000 WT54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71920) - || 2000 WX54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71921) - || 2000 WY54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71922) - || 2000 WW55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71923) - || 2000 WB56 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71924) - || 2000 WE56 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71925) - || 2000 WQ56 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71926) - || 2000 WN59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71927) - || 2000 WQ59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71928) - || 2000 WB61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71929) - || 2000 WD61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71930) - || 2000 WM61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71931) - || 2000 WN61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71932) - || 2000 WO61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71933) - || 2000 WW61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71934) - || 2000 WA63 || 26 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (71935) - || 2000 WF63 || 28 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71936) - || 2000 WW67 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71937) - || 2000 WT70 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71938) - || 2000 WO73 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71939) - || 2000 WZ74 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71940) - || 2000 WC78 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71941) - || 2000 WS80 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71942) - || 2000 WU82 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71943) - || 2000 WQ85 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71944) - || 2000 WB87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71945) - || 2000 WG87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71946) - || 2000 WS87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71947) - || 2000 WW87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71948) - || 2000 WR88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71949) - || 2000 WT91 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71950) - || 2000 WN98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71951) - || 2000 WY99 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71952) - || 2000 WW100 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71953) - || 2000 WC101 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71954) - || 2000 WW104 || 24 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71955) - || 2000 WD107 || 26 november 2000 || Needville || Needville
|-
| (71956) - || 2000 WH107 || 30 november 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| (71957) - || 2000 WO109 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71958) - || 2000 WR110 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71959) - || 2000 WP112 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71960) - || 2000 WV114 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71961) - || 2000 WO115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71962) - || 2000 WF116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71963) - || 2000 WJ116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71964) - || 2000 WC117 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71965) - || 2000 WE118 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71966) - || 2000 WP118 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71967) - || 2000 WA120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71968) - || 2000 WE120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71969) - || 2000 WE123 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71970) - || 2000 WM123 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71971) Lindaketcham || 2000 WK126 || 25 november 2000 || Carbuncle Hill || D. P. Pray
|-
| (71972) - || 2000 WQ126 || 16 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71973) - || 2000 WZ127 || 18 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71974) - || 2000 WB131 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71975) - || 2000 WG133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71976) - || 2000 WD136 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71977) - || 2000 WS137 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71978) - || 2000 WJ143 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71979) - || 2000 WN143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71980) - || 2000 WU152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71981) - || 2000 WB153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71982) - || 2000 WY155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71983) - || 2000 WG157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71984) - || 2000 WM157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71985) - || 2000 WY158 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71986) - || 2000 WL159 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71987) - || 2000 WU160 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71988) - || 2000 WQ163 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71989) - || 2000 WF167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71990) - || 2000 WG167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71991) - || 2000 WR168 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71992) - || 2000 WF169 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71993) - || 2000 WG173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71994) - || 2000 WU176 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71995) - || 2000 WW177 || 27 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71996) - || 2000 WB178 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71997) - || 2000 WD178 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71998) - || 2000 WS179 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71999) - || 2000 WC185 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72000) - || 2000 WJ186 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten